Герб Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Герб утверждён Решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского района от 27 июня 2003 года №С-20/10. 28 декабря 2004 года герб и флаг Мариинско-Посадского района внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационных номеров 1750 и 1751.

Описание герба 
«В лазоревом (синем, голубом) поле семикратно пересеченный серебряный и червленый двухвостый лев с серебряными когтями, коронованный золотой малой Императорской короной и несущий в правой передней лапе золотую осьмиконечную, обращенную двумя лучами вверх, звезду и поверх всего в оконечности две золотые горы с зелеными вершинами, стоящими одна позади другой. В левой вольной части — законодательно установленная символика Чувашской Республики.»

Обоснование символики 
«Герб представляет собой геральдический щит, в голубом поле которого исторический символ Гессена и личного герба Её Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Александровны — коронованный лев, разделенный серебряными и красными поясами, (полосатый лев), возникающий из-за золотой Государевой горы с двумя зелеными вершинами, несущий в лапе золотую восьмиконечную звезду.

Ещё древние признавали льва сильнейшим зверем в природе. В геральдике он олицетворяет силу и великодушие, гнев и милосердие, прозорливость и неистовство. Присутствие льва в эмблеме района говорит о его добром устройстве.

Необходимым символом герба Мариинско-Посадского района является Гессенский лев, так как Императрица Мария Александровна — дочь Людовика Второго, великого герцога Гессен-Дармштадтского, что является достаточным основанием для внесения в герб полосатого льва, коронованного малой Императорской короной и несущего в правой передней лапе путеводную звезду, которая символизирует район, как родину третьего космонавта СССР А. Г. Николаева.»

См. также 
 Флаг Мариинско-Посадского района
 Герб Чувашской Республики

Примечания

Источники 
 Герб Мариинско-Посадского района. 
 Герб и флаг Мариинско-Посадского района.

Мариинско-Посадский район
Мариинско-Посадский район
Гербы с изображением коронованных львов
Гербы с изображением восьмиконечных звёзд
Гербы с изображением гор